«10 канал» — назва ряду телеканалів:
 10 канал (Єкатеринбург)
 10 канал (Новосибірськ)